Överkalix (gemeente), een Zweedse gemeente in Norrbotten, provincie Norrbottens län
Överkalix (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente